Ульши-ле-Шато () — упраздненный кантон во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент кантона — Эна. Входил в состав округа Суассон. Население кантона на 2011 год составляло 5704 человек.

Код INSEE кантона — 0224. Всего в кантон Ульши-ле-Шато входило 26 коммун, из них главной являлась Ульши-ле-Шато.

Коммуны кантона 
В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики за 2011 г.):

 Амбриеф — население 63 чел.
 Арси-Сент-Реститю — население 421 чел.
 Артен-э-То — население 350 чел.
 Бёньё — население 118 чел.
 Бийи-сюр-Урк — население 215 чел.
 Брени — население 262 чел.
 Бюзанси — население 186 чел.
 Вильмонтуар — население 206 чел.
 Вьерзи — население 443 чел.
 Гран-Розуа — население 302 чел.
 Друази — население 74 чел.
 Крамай — население 131 чел.
 Кюири-Ус — население 109 чел.
 Ле-Плесье-Юлё — население 75 чел.
 Лонуа — население 102 чел.
 Мааст-э-Вьолен — население 155 чел.
 Монгрю-Сент-Илер — население 34 чел.
 Мюре-э-Крут — население 136 чел.
 Нантёй-су-Мюре — население 89 чел.
 Парси-э-Тиньи — население 250 чел.
 Розьер-сюр-Криз — население 230 чел.
 Сен-Реми-Бланзи — население 229 чел.
 Ульши-ла-Виль — население 126 чел.
 Ульши-ле-Шато — население 827 чел.
 Шакриз — население 313 чел.
 Шодён — население 218 чел.

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 17,8 %
 промышленность — 23,7 %
 строительство — 6,9 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 34,6 %
 государственные и муниципальные службы — 16,9 %

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре 31,1 % голосов Марин Ле Пен против 26,0 % у Николя Саркози и 21,7 % у Франсуа Олланда, во 2-м туре в кантоне победил Саркози, получивший 53,0 % (2007 г. 1 тур: Саркози — 31,3 %, Сеголен Руаяль — 20,4 %; 2 тур: Саркози — 57,5 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 5-му избирательному округу департамента Эна они в 1-м туре отдали большинство голосов — 35,0 % — действующему депутату, кандидату партии Союз за народное движение Изабель Вассёр, но во 2-м туре в кантоне с преимуществом в 1 голос победил единый кандидат левых Жак Крабаль, получивший 39,2 % голосов (из трех кандидатов).

См. также 
 Округа департамента Эна
 Список округов Франции

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эна